Pilot, titulado Piloto en España y Latinoamérica es el primer episodio de la serie American Dad, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
Steve anuncia que ha decidido proponerle una cita a la popular porrista Lisa Silver. Stan está contentísimo pero Hayley nota que Lisa es demasiado para Steve. Roger rompe una silla y Francine, notando lo gordo que se ha puesto, lo pone a dieta. En la escuela, Steve le dice a Lisa de salir con él. Ella lo voltea de una trompada. En camino a casa, Steve nota a una chica que está flirteando con un muchacho que lleva un perro. Steve llega a la conclusión de que necesita un perro para atraer a las mujeres. Cuando Hayley regresa de la escuela, Stan la encara y la revisa para ver si trae algo de contrabando antes de dejarla entrar a la casa. No encuentra nada. Stan accede a comprarle un perro a Steve, pero trae a casa un decrépito perro callejero que está medio muerto. Steve saca a pasear al perro pero éste no puede caminar, de modo que lo arrastra. Roger hurga en la cocina tratando de encontrar algo para comer. Al escuchar ruidos y sin saber que se trata de Roger, Stan toma un arma y va en busca del “intruso”, pero al disparar mata al perro.

En el funeral del perro, Maurice insiste en que nunca estuvo de acuerdo con “el experimento” y le dice a Stan que quiere que le devuelven su cuerpo. Steve admite que solo quería el perro para conseguir chicas. Stan lleva a Steve a un shopping y le roba la cartera a una chica para que Steve lo atrape e impresione a la muchacha. Stan se entusiasma demasiado, no deja que Steve lo atrape y se escapa con el bolso. El novio El novio de Hayley, Jeff, le golpea la ventana. Le pide que salga, pero ella dice que no puede porque tiene que escribir una monografía. Roger le ofrece escribirle la monografía si ella le trae algo de comer. Hayley acepta y sale a encontrarse con Jeff. Stan, aún tratando de ayudar a Steve a conseguir chicas, obliga a Hilary Duff a venir a cenar. A pesar de que Stan le apunta con un arma, Hilary se harta y se va. Sorprendido por el fracaso de Steve con las chicas, Stan decide hacer fraude electoral en la escuela para que Steve sea presidente del centro de alumnos. 

Stan les ofrece autos a algunos chicos para que voten por Steve. También les dice a los alumnos que la chica que se presentó para presidenta es una prostituta y lo “prueba” con una foto trucada. Steve gana las elecciones. Hayley se saca un 10 en la monografía que le escribió Roger, de modo que le pide que le escriba otra a cambio de traerle más comida chatarra. Cuando Steve, es elegido presidente, ve a Lisa en la escuela, ella acepta con gusto salir con él. Embriagado de poder, Steve entra a la oficina del director y le anuncia que se apropiará de la oficina. El director le deja la oficina a regañadientes. Steve pasa música de Mozart por los parlantes de la escuela, deleitando a los sorprendidos alumnos. Steve continúa matoneando a sus compañeros de escuela, obligándolos a masajearle los pies y hacerle mandados. Hayley le recuerda a Roger que debe entregar su monografía al día siguiente y él le dice que no se preocupe, pero luego se queda dormido y no la escribe. 

Hayley entra en pánico, pero a Roger se le ocurre una idea para tener más tiempo. Hayley lleva el cadáver del perro a la escuela y su profesor le da más tiempo para escribir la monografía a raíz del dolor de la pérdida. Steve trata de besar a Lisa pero ella no lo deja, explicándole que, aunque le gustó salir con el presidente del centro de alumnos, él le resulta demasiado repulsivo para permitir que la bese. Entonces, Steve implementa una política que prohíbe las demostraciones de afecto en la escuela. El director llama a Stan, que está en medio de un operativo de la CIA, y le advierte que Steve está fuera de control. Roger quiere otra oportunidad para escribir la monografía de Hayley (y recibir más comida chatarra), pero ella insiste en escribirlo ella misma. Steve se encierra en la oficina del director mientras los alumnos, los profesores, tropas militares y sus padres se acumulan fuera de la escuela.

Stan entra subrepticiamente al edificio por los conductos de ventilación y sorprende a Steve. Steve está abatido por su fracaso con las mujeres, pero Stan le muestra una foto. La foto muestra un espantoso Stan cuando tenía la edad de Steve. Stan le promete a su hijo que se convertirá en un apuesto hombre al igual que su padre. Steve se tranquiliza, especialmente cuando Stan arregla para que deporten a Lisa Silver con toda su familia para que Steve no tenga que enfrentarla nuevamente. En la casa, Roger comienza a entrenar a Steve en métodos para tratar a las mujeres, a cambio de comida chatarra.

Episodios de American Dad
Episodios piloto de series de televisión de Estados Unidos